Gösta Klemming kan syfta på:

* Gösta Klemming (1880–1966), svensk industriman
 Gösta Klemming (1920–2000), svensk ingenjör och folkmusikinsamlare